Шевелёво — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 6 км к юго-востоку от села Карамышево и в 30 км к востоку от Пскова. Рядом (к северу) проходит железная дорога Псков — Порхов — Дно.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района